Luschitz kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Lužice (ort i Tjeckien, Ústí nad Labem), 
 Lužice (ort i Tjeckien, Olomouc), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar